Васи́лий Бори́сов:
 Борисов, Василий Александрович (1913—1993) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Борисов, Василий Андреевич (1909—1969) — советский государственный и политический деятель.
 Борисов, Василий Дмитриевич (1918—1982) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Борисов, Василий Иванович (род. 1939) — советский и российский учёный в области радиотехники и электроники.
 Борисов, Василий Иванович (контр-адмирал) (?-?) — Георгиевский кавалер № 656 (341); 22 августа 1789.
 Борисов, Василий Мефодиевич (1924—1943) — советский подпольщик.
 Борисов, Василий Николаевич (1917—1997) — советский и российский инженер, основатель и первый ректор Красноярского политехнического института.
 
 Борисов, Василий Фёдорович (1922—2003) — советский стрелок, олимпийский чемпион. Примечания